Arnaldo Furlotti – compositore, organista e presbitero italiano
 Maura Furlotti – ex calciatrice italiana